Гу́сева — женская форма русской фамилии , а также названия ряда населённых пунктов в России.

 Известные носительницы 
 Гусева, Алёна Сергеевна (род. 2000) — российская футболистка.
 Гусева, Глафира Николаевна (более известна под псевдонимом Галина Галина; 1870—1942) — русская поэтесса, эссеистка, переводчица.
 Гусева, Екатерина Константиновна (род. 1976) — российская актриса.
 
 Гусева, Ирина Михайловна (род. 1972) — председатель Волгоградской городской думы с 2013.
 Гусева, Клара Ивановна (в замужестве Нестерова; 1937—2019) — советская конькобежка.
 Гусева, Маргарита Павловна (род. 1977) — глава города Череповец.
 Гусева, Марина Евгеньевна (также Романько и Нечаева; род. 1986) — российская шахматистка.
 Гусева, Надежда Фёдоровна (1922—1944) — гвардии старшина медицинской службы РККА.
 
 Гусева, Оксана Михайловна (род. 1989) — российская пловчиха.
 Гусева, Ольга Александровна — российская пловчиха.
 Гусева, Прасковья Владимировна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гусева, Хиония Кузьминична (1881 — после 1917) — террористка.
 Гусева, Элина Александровна (род. 1964) — советская гандболистка.

Топонимы 
  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Населённые пункты 
 Гусева — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Гусева — бывшая деревня в Челябинской области. См. также